Åland Post — финская региональная почтовая компания Аландских островов, являющаяся самостоятельной организацией, независимой от почты Финляндии. Штаб-квартира компании расположена в Мариехамне.

История 
Почтовое сообщение между Финляндией и Швецией через Аландские острова начало активно развиваться в XVII веке. Первые почтовые отделения были открыты в Эккерё и Кастельхольме. В 1809 году почтовые отделения островов вошли в почтовую систему Российской Империи. В 1866 году первое почтовое отделение было открыто и в Мариехамне.

После получения Финляндией независимости в начале XX века почта Аландских островов стала частью почты Финляндии. С 1 марта 1984 года на Аландских островах был начат выпуск собственных марок с надписью «Åland», которые до 31 декабря 1992 года выпускались совместно с финской почтой. 1 января 1993 года власти острова основали собственную почтовую компанию, не связанную с почтой Финляндии.

См. также 
 История почты и почтовых марок Аландских островов

Ссылки 

 

Компании Финляндии
Почта Финляндии
 
История почты Финляндии
Почтовые организации и компании Европы